Rupe o parete – in alpinismo, il lato scosceso di un rilievo montuoso
 Rupe – in araldica, simbolo di animo intrepido, fermo e tenace
 Rupe – insediamento nella municipalità di Celje, in Slovenia
 Biotopo La Rupe – area naturale protetta in Trentino-Alto Adige
 Alano della Rupe – domenicano bretone